Страдетское () — озеро в Брестском районе Брестской области Белоруссии. Располагается в 22 км к югу от Бреста, в 1 км к северу от агрогородка Медно. Входит в состав Брестской группы озёр.

Озеро находится в водосборе реки Спановка. Площадь озера составляет 0,14 км². Наибольшая глубина — 6,6 м. Длина озера — 0,6 км. Максимальная ширина озера — 0,33 км. Длина береговой линии озера составляет 1,5 км, площадь водосбора — 8,57 км². Объём воды в озере — 0,42 млн м³.

Лощина суфазионно-карстового типа, вытянуто с северо-востока на юго-запад. Берега котловины озера высокие, изредка поросшие кустарником. Малаводье песковатое. В малаводье обитают редкие заросли камыша.

Страдетское на юге связанное каналом с Меднянским озером.

Литература 
 
 Навуменка Л. Б. Страдзецкае // Энцыклапедыя прыроды Беларусі. У 5-і т. Т. 5. Стаўраструм — Яшчур / Рэдкал. І. П. Шамякін (гал. рэд.) і інш. — Мн.: БелСЭ ім. Петруся Броўкі, 1986. — С. 11. — 583 с., іл. — 10 000 экз.

Ссылки 
 
 Общая характеристика озёр Брестской области // Справочник «Водные объекты Республики Беларусь»
 Морфометрические параметры озёр Брестской области // Справочник «Водные объекты Республики Беларусь»

Озёра Брестского района
Брестская группа озёр
Бассейн Западного Буга